Ballad of the Broken Seas — дебютный студийный альбом дуэта Марка Ланегана и Изобель Кэмпбелл, изданный в 2006 году.

Об альбоме 
Изобель Кэмпбелл записала бо́льшую часть Ballad of the Broken Seas в родном городе Глазго, после чего отправила материал в Лос-Анджелес, где Марк Ланеган завершил работу над альбомом. Запись была положительно принята критиками и номинировалась на Mercury Music Prize, вызвав некоторую критику, так как премия присуждается только британским и ирландским исполнителям, а Ланеган является американцем.

Отзывы 
Рецензент Allmusic Марк Деминг описал Ballad of the Broken Seas как «яркий и впечатляющий результат смешения сладкого ангельского шёпота с виски-никотиновым скрежетом, продуктом десяти тысяч ночей в барах» и сравнил дуэт Кэмпбелл и Ланегана с дуэтом Ника Кейва и Кайли Миноуг на альбоме The Bad Seeds Murder Ballads. Брайан Хоу из Pitchfork в положительном контексте отметил, что альбому «удалось стать интересным и запоминающимся, не понаделав шума по поводу своего выхода». Критики The Guardian и Drowned in Sound Бетти Кларк и Майк Дайвер пришли к одному выводу, что «потенциально катастрофическая связь милой и невинной Кэмпбелл с Ланеганом, сгорбившимся на барном стуле в окружении бутылки виски и пепельницы, полной окурков, превратилась в чрезвычайно красивые отношения».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs 

Альбомы 2006 года
Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы Марка Ланегана
Альбомы V2 Records